Grundschule Marienwerder steht für:

 Grundschule Marienwerder (Hannover), Schulgebäude in Hannover-Marienwerder
 Grundschule Marienwerder (Barnim), Schule in Marienwerder, Landkreis Barnim, Brandenburg